

Amerikai Egyesült Államok
Sussex megye (Delaware)
Sussex megye (New Jersey)
Sussex megye (Virginia)

Anglia
Sussex megye (Anglia)

Ausztrália
Sussex megye (Nyugat-Ausztrália)